Dynastar, un générateur électrique utilisé dans les automobiles.
 Dynastar, une entreprise du secteur du ski.